Het WTA-tennistoernooi van Hua Hin (officieel GSB Thailand Open) van 2020 vond plaats van 10 tot en met 16 februari 2020 in de Thaise stad Hua Hin. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Dajana Jastremska had zich voortijdig afgemeld.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Nao Hibino.

Het vijfde reekshoofd, Magda Linette uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Zwitserse kwalificante Leonie Küng in twee sets. Linette wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hua Hin op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Bibiane Schoofs verloor meteen haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Nao Hibino en Miyu Kato, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste Australische duo Arina Rodionova en Storm Sanders won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Barbara Haas en Ellen Perez in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Rodionova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Sanders ook een.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Ankita Raina uit India – zij bereikten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen, en om onbekende reden de strijd opgaven. Haar landgenote Bibiane Schoofs en de Chinese Han Xinyun bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hua Hin 2020
Hua Hin